Chairon (), auch Cheiron, ist der Name von:

 Chairon (Sohn des Apollon), mythischer Eponym von Chaironeia
 Chairon (Polemarch), spartanischer Offizier Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr.
 Chairon von Pellene, Tyrann im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Chairon (Politiker), spartanischer Politiker im 2. Jahrhundert v. Chr.